Лантаро́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Аньяна. Занимает площадь 61,77 км². Население — 957 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

История 
Город основан в 1978 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница , 

Муниципалитеты Алавы